

Geografia

Svizzera 
 Beinwil, già Beinwil bei Muri – comune nel distretto di Muri (Canton Argovia)
 Beinwil – comune nel distretto di Thierstein (Canton Soletta)
 Beinwil – frazione di Beinwil, comune nel distretto di Muri (Canton Argovia)
 Beinwil am See, già Beinwil – comune nel distretto di Kulm (Canton Argovia)